Розейр Пеймент (,  12 серпня 1945, Армстронг) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Старший брат Вілфа Пеймента.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1964 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс», «Ванкувер Канакс», «Чикаго Кугарс», «Нью-Інгленд Вейлерс» та «Індіанаполіс Рейсерс».

Загалом провів 193 матчі в НХЛ, включаючи 3 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎